Mužská dvouhra Swiss Indoors 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do singlové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byla švýcarská světová trojka Roger Federer.

Vítězem se stal 37letý nejvýše nasazený Roger Federer, jenž ve finále zdolal 28letého rumunského kvalifikanta Mariuse Copila po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. V probíhající sezóně si tak po triumfech v Melbourne, Rotterdamu a Stuttgartu připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo devadesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Swiss Indoors v rodné Basileji si připsal z osmnácté účasti devátou trofej a dvanáctou finálovou účast v řadě, s 20zápasovou neporazitelností. Stejný počet devíti výher již dosáhl na Halle Open. V rámci titulů okruhu ATP zůstával na druhém příčce za 109 triumfy Jimmyho Connorse. Copil odehrál druhé finále ATP a naturnaji poprvé porazil hráče z elitní světové desítky, Čiliće i Alexandra Zvereva. Bodový zisk jej posunul na nové kariéní maximum, 60. příčku žebříčku ATP.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018